Kapsel kan have flere betydninger:

 kapsel (låg) – en lukkeanordning til glas og flasker
 kapsel (frugt) – en tør frugt med flere frø
 kapsel (medicin) – en lille beholder til indtagelse af medicin i pulver- eller væskeform, teknisk efterligning af frøkapsler
 Rumkapsel – et rumfartøj
 En emballage-enhed hvor enkelte genstande ligger i luftlommer (kapsler) i et ark, også kaldet blisterpakning